Burgin ist der Familienname folgender Personen:

 C. David Burgin († 2014), US-amerikanischer Herausgeber
 Elise Burgin (* 1962), US-amerikanische Tennisspielerin
 Leslie Burgin (1887–1945), britischer Politiker, Unterhausabgeordneter
 Max Burgin (* 2002), britischer Mittelstreckenläufer
 Richard Burgin (1892–1981), polnisch-US-amerikanischer Geiger und Dirigent
 Romus V. Burgin (1922–2019), US-amerikanischer Soldat und Autor
 Ted Burgin (1927–2019), englischer Fußballtorhüter
 Victor Burgin (* 1941), britischer Künstler
 William O. Burgin (1877–1946), US-amerikanischer Politiker

Burgin ist der Name von:

 Burgin (Kentucky)